Sant Marcel·lí (barri), barri de València, part del districte de Jesús, a l'extrem sud de la ciutat
 Sant Marcel·lí d'Ambrun (nord d'Àfrica, s. IV - Ambrun, Gàl·lia, 374), primer bisbe d'Ambrun venerat com a sant per tota la cristiandat 
 Sant Marcel·lí I, Papa de Roma (296 -304) i màrtir